Himeka Nakamoto (1996- ), chanteuse japonaise
 Kentarō Nakamoto (1982- ), athlète japonais
 Kuniharu Nakamoto (1959- ), footballeur japonais
 Nana Nakamoto (1977- ), actrice et mannequin japonaise
 Miriam Nakamoto (1976- ), boxeuse américaine
 Satoshi Nakamoto, pseudonyme du fondateur du [bitcoin]
 Suzuka Nakamoto (1997- ), chanteuse japonaise
 Tominaga Nakamoto (1715-1746), philosophe japonais
 Yuta Nakamoto (1995- ), chanteur , danseur et rappeur du groupe sud-coréen NCT